MKB kan avse:

 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) –  en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra
 MKB Fastighets AB – det allmännyttiga bostadsaktiebolaget i Malmö
 MKB Bank – ungersk bank
 MKB Veszprém KC – ungersk handbollsklubb